Иван Ступин:
 Ступин, Иван Васильевич (род. 2000) — российский боксёр, двукратный призёр чемпионата России (2021, 2022).
 Ступин, Иван Спиридонович (1904—1984) — Герой Советского Союза.